Ю́рий Адо́льфович Бе́рлин (2 декабря 1936, Таганрог — 23 ноября 2001, Москва) — российский учёный, специалист в области биоорганической химии, профессор, доктор химических наук, член редколлегии журнала «Биоорганическая химия».

Биография 
Родился 2 декабря 1936 года в Таганроге. В 1953 году окончил с золотой медалью среднюю школу № 2 им. А. П. Чехова. В 1956 году окончил химический факультет МГУ. С 1958 года работал в Институте химии природных соединений АН СССР в Москве. В 1961 году защитил кандидатскую диссертацию. В 1971 году защитил докторскую диссертацию. Работал в научно-исследовательских институтах США, Германии, Швейцарии.

Цитаты 
 «Экспоненциальный рост объема информации о клеточных структурах, прежде всего о первичной структуре нуклеиновых кислот и белков, ничего не дал бы страждущему человечеству, если бы не компьютерные способы её обработки. Миллиарды бит, с которыми приходится оперировать на уровне первичной структуры эукариотических геномов, составляют величину, с которой невооруженный человеческий мозг не в состоянии справиться даже в варианте простого перечисления (достаточно вспомнить, что миллиард секунд, который потребовался бы для считывания последовательности одного из геномов, составляет 70 лет)» — В.Т. Иванов, Ю.А. Берлин, 2000.

Награды 
 Медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970).

Ссылки 
 Некролог Ю. А. Берлина

Источники 

Выпускники школы № 2 им. А. П. Чехова
Сотрудники ИБХ РАН
Выпускники химического факультета МГУ